

Frontière 
 La ligne bleue est une ligne tracée en juin 2000 par l'ONU après le retrait israélien du Liban ;
 La ligne bleue des Vosges représente la frontière derrière laquelle se trouvaient l'Alsace, après qu'elle fut conquise par les Allemands.

Transport en commun 
Dans le domaine des transports en commun, cela peut faire référence à :
 Ligne bleue du métro de Bangkok ;
 Ligne bleue du métro de Boston ;
 Ligne bleue du métro de Chicago ;
 Ligne bleue du métro de Lisbonne ;
 Ligne bleue du métro de Los Angeles ;
 Ligne bleue du métro de Montréal ;
 Ligne bleue du métro de Philadelphie ;
 Ligne bleue du métro de Washington ;
 Ligne bleue du métro de Yokohama.

Télévision 
 La Ligne bleue des Vosges est un documentaire de 1971 ;
 La Grosse Ligne bleue est un épisode des simpson diffusé en 2019.

Voir aussi 
  bleue